Aleksandr Aleksandrovitch Chibaïev - en russe :  (Aleksandr Aleksandrovič Šibaev) - et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel de hockey sur glace russe qui évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence à jouer pour le Krylia Sovetov dans la Superliga, puis en 2008, il commence à jouer pour le HK MVD, une équipe de la KHL en 2010, l'équipe fusionne avec le HK Dinamo Moscou pour devenir le OHK Dinamo. Lors de la saison 2010-2011, il joue avec le Dinamo Tver. Il remporte la Coupe Gagarine 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes. Il participe au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| Krylia Sovetov || Superliga|| 25|| 2|| 3|| 5|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL|| 30|| 2|| 6|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK MVD || KHL|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2009-2010 || THK Tver || VHL|| 37|| 12|| 27|| 39|| 38|| 1|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
|2010-2011|| Dinamo Tver || VHL|| 38 || 15|| 19|| 34|| 22|| || || || ||
|-
|2011-2012|| Dinamo Balachikha || VHL || 43|| 13|| 17|| 30|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Dinamo Balachikha || VHL || 51|| 14|| 47|| 61|| 28|| 4|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
|2012-2013 || OHK Dinamo || KHL|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || Dinamo Balachikha || VHL || 46|| 16|| 32|| 39|| 22|| 5|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
|2014-2015 || Dinamo Balachikha || VHL || 10|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || THK Tver || VHL || 33|| 4|| 13|| 17|| 36|| 12|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2015-2016 || Vitiaz Podolsk || KHL|| 13|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Roubine Tioumen || VHL || 38|| 6|| 13|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Spoutnik Nijni Taguil || VHL|| 10|| 1|| 2|| 3|| 14|| 12|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
| 2017-2018 || KRS Heilongjiang || VHL || 27 ||4 ||	11 || 15 || 28 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 14 ||1 ||0 || 1 || 10 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Altaï-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Tsen Tou Jilin || VHL|| 21|| 3|| 7|| 10|| 26|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Dnipro Kherson || UHL|| 12|| 8|| 21|| 29|| 6|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK MVD
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Dinamo Tver
Joueur du Dinamo Balachikha
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Spoutnik Nijni Taguil
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en RSFS de Russie
Champion de la Coupe Gagarine